Der mexikanische Bundesstaat Chihuahua ist in 67 Verwaltungsbezirke (Municipios) unterteilt. Diese Verwaltungsbezirke werden aus 12.186 Ortschaften (span. Localidades) (darunter 89 urbanen = städtisch) gebildet. Dazu zählen neben ländlichen Gemeinden (Pueblos) auch Farmen (Ranchos, Haziendas) und andere alleinstehende Gebäude (Mühlen, Poststationen, Tankstellen usw.). Die Zahl der Ortschaften sank in den letzten Jahren (2000: 12.862; 2010: 12.257).

Einzelnachweise

Weblinks 
 chihuahua.gob.mx: Municipios del Estado de Chihuahua (spanisch)
 INEGI: División Territorial del Estado de Chihuahua de 1810 a 1995 (spanisch; PDF; 5,1 MB)
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México: Estado de Chihuahua (spanisch)

Chihuahua